Ljibija est un toponyme qui peut désigner :
 la Ljubija, une rivière de Bosnie-Herzégovine, affluent gauche de la Save ;
 Ljubija, une localité de Bosnie-Herzégovine située sur le territoire de la Ville de Prijedor et dans la République serbe de Bosnie.